ZoneAlarm
 Zespół Aspergera
 domena .za
 Za – nazwa organizacji cechowych w średniowiecznej Japonii
 Za – rzeka w Maroku.